Pavel Černý (1962) – calciatore ceco
 Pavel Černý (1985) – calciatore ceco